Pálffy Pál (1592–1653) nádor és királyi helytartó (1649-1653)
 Pálffy Pál (1827–1866) Pozsony vármegye örökös főispánja, császári és királyi kapitány
 Pálffy Pál (1890–1968) földbirtokos, vadász, vadászíró